JIS steht für:
 Japan Industrial Standard, japanische Industrie-Norm, das Pendant zur DIN
 just in sequence in der Logistik

Siehe auch:

JIS